Mori oder Mōri steht für:
 Mori (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Möri, Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Mori oder Mōri ist der Name folgender japanischer Adelsfamilien:
 Mōri (Klan)
 Mōri (Klan, Saiki)
 Mori (Klan)

Mori ist der Name folgender Orte:
 Mori, historischer Ortsteil von Stockelsdorf in Schleswig-Holstein, siehe Stockelsdorf #Mori
 Mori (Trentino), Gemeinde in Italien
 Mori (Changji) (木垒哈薩克自治县), Autonomer Kreis im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Mori (Großgemeinde) (木垒镇), Großgemeinde und Hauptort des Autonomen Kreises Mori
 Mori (Hokkaidō), Stadt in der Präfektur Hokkaidō
 Mori (Han), Lehen
 Mori (Ghana), Ort in Ghana

Siehe auch:
 Mory